István Nagy puede referirse a las siguientes personas:

 István Nagy (atleta), atleta húngaro;
 István Nagy (futbolista, 1939), futbolista húngaro;
 István Nagy (futbolista, 1986), futbolista húngaro;
 Istvan Nagy (yudoca), yudoca rumano.